Гран-при Японии 1998 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на автодроме Судзука в близ города Нагоя (Япония). Соревнования состоялись 1 ноября 1998 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:40,190
 Запланировано 53 круга, но дистанция сокращена на два круга из-за двух прерванных стартов и дополнительных формирующих кругов (сначала Ярно Трулли, затем Михаэль Шумахер заглохли на стартовом поле).
 Последняя гонка для шин Goodyear.
 После схода Михаэля Шумахера, Мика Хаккинен завоевал первый титул чемпиона мира.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 1 ноября
Ноябрь 1998 года
Спорт в Японии в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке